Классика Бевербека () — шоссейная однодневная велогонка, проводившаяся с 1998 по 2013 год в бельгийской коммуне Хамонт-Ахел, провинция Лимбург. До 2002 года проходила среди любителей, после чего стала профессиональным соревнованием, войдя в 2005 году в календарь UCI Europe Tour как гонка категории 1.2.

Призёры 

|-
| 1998
|  Паскаль Аппелдорн 
|  Паул ван Схален 
|  Стевен Де Кёйпер
|-
| 1999
|  Марсель Люппес 
|  Эрик Торфс 
|  Кун Дирикс
|-
| 2000
|  Нико Местдаг 
|  Крис Деккерс 
|  Том Бонен
|-
| 2001
|  Кун Дас 
|  Ян Клас 
|  Стевен Персонс
|-
| 2002
|  Филип Верекке 
|  Том Брам 
|  Матье Ламот
|-
| 2003
|  Марк Влейм 
|  Ханс Деккерс 
|  Йохан Вансюммерен
|-
| 2004
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 2005
|  Ярно Ван Мингерут 
|  Ханс Деккерс 
|  Стив Схетс
|-
| 2006
|  Эверт Вербист 
|  Том Велерс 
|  Алан ван Катвейк
|-
| 2007
|  Нико Сейменс 
|  Мартейн Маскант 
|  Деннис Кредер
|-
| 2008
|  Йохан Кунен 
|  Томас Беркхаут 
|  Доменик Клемме
|-
| 2009
|  Андреас Шиллингер 
|  Мартен Нейенс 
|  Деннис Ванендерт
|-
| 2010
|  Янник Эйссен 
|  Эдвиг Каммартс 
|  Грегори Йозеф
|-
| 2011
|  Эверт Вербист 
|  Дрис Холландерс 
|  Свен Йодтс
|-
| 2012
|  Том Ван Асбрук 
|  Иэн Уилкинсн 
|  Александр Блен
|-
| 2013
|  Ник ван дер Лейке 
|  Дрис Холландерс 
|  Том Вермер
|}

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Классика Бевербека  на FirstCycling
 

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1998 года